

Astronomia
 4689 Donn – asteroide della fascia principale

Mitologia
 Donn – dio della morte nella mitologia irlandese

Persone
 Domnall Donn – re di Dál Riata
 Donnchad Donn – re di Mide e re supremo d'Irlanda dal 919 al 944
 Edward W. Donn Jr. – architetto statunitense
 Jorge Donn – danzatore argentino
 William Donn de Burgh – nobile irlandese